Веле́м-Ешева́нн () — муніципалітет у Франції, у регіоні Бургундія-Франш-Конте, департамент Верхня Сона. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 300 км на південний схід від Парижа, 32 км на північний захід від Безансона, 45 км на південний захід від Везуля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 196 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 525,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Велем-Ешеванн на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Велем-Ешеванн на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня Сона

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня Сона